In 1927 werd het 36ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. San Lorenzo werd kampioen.

Eindstand

Degradatie play-off

Topschutter

Externe link 
 Argentinië 1927 door Osvaldo José Gorgazzi op RSSSF

Competitievoetbal 1926/27
Argentijns voetbalseizoen